Европске игре 2019. (, ) су биле друго издање Европских игара. Одржане су у главном граду Белорусије, Минску. На такмичењу је учествовало преко 4000 спортиста из 50 држава.

Избор домаћина 

Бројне државе и градови су изразиле интересовање да буду домаћин Европских игара 2019, али само је Холандија поднела званичну понуду. На састанку генералне скупштине 16. маја 2015. Холандија је једногласно усвојена као домаћин другог издања Игара. Такмичење је требало да буде играно широм земље и базирано у седам градова, укључујући и Амстердам, Хаг, Ајндховен, Ротердам и Утрехт. Дана 10. јуна 2015. Холандија је најавила одбијање да одрже друге Европске игре након недовољног финансирања игара, које су требало да коштају 57,5 милиона евра. Због тога су бројне државе изразиле интересовање да организују игре укључујући: Белорусија (Минск), Уједињено Краљевство (Глазгов), Пољска (Познањ), Русија (Сочи и Казањ) и Турска (Истанбул). 

Новембра 2015. Русија је најављена као земља домаћин II Европских игара. У исто време је Светска Анти-Допинг Агенција почела истрагу допинг скандала у Русији, што је довело до тога да Међународни олимпијски комитет одбије да подржи одржавање великих спортских догађаја у Русији, укључујући Европске игре. 

На састанку Европског олимпијског комитета, одржаног у Минску 21. октобра 2016. Минск је изабран за домаћина других Европских игара. Уговор је потписан 1. септембра 2017.

Земље учеснице 
На играма је учествовало преко 4000 спортиста из 50 европских земаља.

Игре

Спортови 
Укупно 15 спортова је било презентовано на играма: стреличарство, атлетика, бадминтон, кошарка 3 на 3, фудбал на песку, бокс, кајак и кану, бициклизам, гимнастика, џудо, карате, самбо, стрељаштво, стони тенис и рвање. Велики број спортова је отпао после Европских игара 2015: сви водни спортови (скокови у воду, пливање, синхроно пливање, и ватерполо), Бе-Ем-Икс трка, планински бициклизам, мачевање, теквондо, триатлон и све врсте одбојке (на песку и у дворани). Преко Европских игара репрезентације су се кроз 10 спортова могле квалификовати за Летње олимпијске игре 2020. у Токиу.

  Стреличарство (8)
  Атлетика (10)
  Бадминтон (5)
  Кошарка 3 на 3 (2)
  Фудбал на песку (1) 
  Бокс (15)
  Кајак и кану (16)
  Бициклизам
 Бициклизам на путевима (4)
 Велодромски бициклизам (20)
  Гимнастика
 Акробатска (6)
 Аеробик (2)
 Спортска (12)
 Трамболина (4)
 Ритмичка (8)
  Џудо (15)
  Карате (12) 
  Самбо (18) 
  Стрељаштво (19)
  Стони тенис (5)
  Рвање (18)
 Слободни стил
 Грчко-римски стил 
 Женско

Календар 
Распоред такмичења је састављен за 200 догађаја.

Освајачи медаља 

<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 100%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" align="center"
|+ 
! width="30" | Поз.
! width="240" | Земље
! width="40" bgcolor="gold"| 
! width="40" bgcolor="silver"| 
! width="40" bgcolor="CC9966"| 
! width="40" | 
|- align="left" bgcolor="DFDFDF"
! colspan="6"| 
|-
| 1. || align=left|  || 44 || 23 || 42 || 109 
|- bgcolor="ccccff"
| 2. || align=left|  || 24 || 16 || 29 || 69
|-
| 3. || align=left|  || 16 || 17 || 18 || 51
|-
| 4. || align=left|  || 13 || 15 || 13 || 41
|-
| 5. || align=left|  || 9 || 13 || 7 || 29
|- 
| 6. || align=left|  || 7 || 6 || 13 || 26
|- 
| 7. || align=left|  || 6 || 10 || 14 || 30
|- 
| 8. || align=left|  || 6 || 9 || 13 || 28
|- 
| 9. || align=left|  || 6 || 9 || 8 || 23
|- 
| 10. || align=left|  || 5 || 10 || 13 || 28
|- 
| 11. || align=left|  || 5 || 3 || 3 || 11
|- 
| 12. || align=left|  || 5 || 2 || 6 || 13
|- 
| 13. || align=left|  || 4 || 6 || 9 || 19
|- 
| rowspan="2" | 14. || align=left|  || 4 || 1 || 1 || 6
|-
| align=left|  || 4 || 1 || 1 || 6
|-
| 16. || align=left|  || 3 || 7 || 8 || 18
|-
| 17. || align=left|  || 3 || 6 || 6 || 15
|- 
| 18. || align=left|  || 3 || 3 || 4 || 10
|- 
| 19. || align=left|  || 3 || 3 || 1 || 7
|- 
| 20. || align=left|  || 3 || 2 || 4 || 9
|- 
| 21. || align=left|  || 3 || 2 || 3 || 8
|- 
| 22. || align=left|  || 3 || 1 || 10 || 14
|- 
| 23. || align=left|  || 3 || 1 || 4 || 8
|- 
| 24. || align=left|  || 2 || 6 || 7 || 15
|- 
| 25. || align=left|  || 2 || 5 || 6 || 13
|- 
| 26. || align=left|  || 2 || 3 || 5 || 10
|- 
| 27. || align=left|  || 2 || 3 || 2 || 7
|- 
| 28. || align=left|  || 2 || 1 || 5 || 8
|- 
| 29. || align=left|  || 2 || 1 || 0 || 3
|- 
| 30. || align=left|  || 2 || 0 || 1 || 3
|- 
| rowspan="2" | 31. || align=left|  || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| align=left|  || 1 || 2 || 4 || 7
|- 
| 33. || align=left|  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 34. || align=left|  || 1 || 1 || 1 || 3
|- 
| 35. || align=left|  || 0 || 2 || 3 || 5
|- 
| 36. || align=left|  || 0 || 1 || 4 || 5
|- 
| 37. || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|- 
| 38. || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|- 
| rowspan="3" | 39. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 42. || align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 43. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Укупно: 43 НОК || 200 || 200 || 283 || 683
|}
Албанија, Андора, Исланд, Лихтенштајн, Малта, Монако и Северна Македонија нису освајали медаље.

Референце

Спољашње везе 

 

Спорт у Белорусији
Спорт у 2019.
Спорт у Минску